Le mot Levain peut désigner :

Nom commun 
 Le levain panaire utilisé dans la fabrication du pain.
 Le levain naturel, flore microbienne utilisée pour la fermentation d'aliments.
 La parabole du levain, épisode de la Bible

Patronyme 

 Anne-Marie Levain
 Paul Fernand Levain